Sensul primordial al cuvântului alb (la feminin albă) se referă în română la culoarea alb, ce poate fi definită fizic ca fiind acea culoare care reflectă total toate radiațiile spectrului electromagnetic.

Cuvintele alb / Alb se mai pot referi și la:

Proveniență în română 
 alb, albă, albi, albe, adjectiv provenit din cuvântul din limba latină, „albus," la masculin și „alba," la feminin.

Nume proprii 
 Alb (nume de familie)], Calalb sau Albu, nume de familie românești

Localități, regiuni, denumiri geografice 
 Alb-Donau, regiune în landul Baden-Württemberg, Germania.
 Alb, Rin, afluent al Rinului în Germania
 Alb în cuvinte compuse:
 Unele localități din România poartă denumiri compuse cu diferite sufixe după cuvântul alb:
 Albele, Bacău
 Albi, Sibiu
 Albeni (dezambiguizare)
 Albești (dezambiguizare)
 Albiș (dezambiguizare)
 Unele localități din România poartă denumiri compuse de tipul Râul- , Malu- sau Izvoru- toate combinate cu cuvâtul alb:
 Crișul Alb, unul din cele trei râuri Criș, care izvoresc din Carpații Occidentali, străbat Crișana și se varsă în fluviul Tisa în Ungaria.

Artă 
 Vers alb, expresie sinonimă versului liber.

Film 
 Trei Culori: Alb, un film franco-polonez regizat de Krzysztof Kieslowski, aparținând trilogiei Trei Culori.

Termen din istoria Rusiei / Uniunii Sovietice 
 Alb-, prefix folosit de bolșevici pentru a desemna inamicii reali sau imaginari

Vezi și 

 Râul Alb (dezambiguizare)

 Alba
 Albi (dezambiguizare)
 Albu (dezambiguizare)
 Albeni (dezambiguizare)
 Albiș (dezambiguizare)
 Albești (dezambiguizare)
 Albany (dezambiguizare)

Lingvistică
Nume de familie
Nume proprii